Saint-Lary puede referirse a los siguientes topónimos de Francia:

 Saint-Lary, comuna situada en el departamento de Ariège.
 Saint-Lary, comuna situada en el departamento de Gers.